Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Imperial – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Imperial
 Imperial – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Imperial – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Chase
 Imperial – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Pecos
Gminy w USA:
 Imperial (ang. Imperial Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Imperial (ang. Imperial County) – w stanie Kalifornia

Motoryzacja:
 Imperial - dawna amerykańska marka samochodów należąca do koncernu Chrysler
 Imperal - samochód luksusowy z lat 1955–1983
 Imperial Crown - samochód luksusowy z lat 1954–1965
 Chrysler Imperial - samochód luksusowy z lat 1926–1954
 Chrysler Imperial - samochód luksusowy z lat 1989–1993

Inne:
 anglosaski układ jednostek miar (Imperial system)
 Dolina Imperial
 Imperial – dystrybutor filmowy
 Imperial – diament